Die Marsh & McLennan Apawamis Open 2004 fanden vom 7. bis 12. Februar 2004 in Rye, New York, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2003/04 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 15. Das Preisgeld betrug 20.000 US-Dollar.

Im Finale trafen die beiden topgesetzten Spielerinnen Natalie Grainger und Linda Charman aufeinander, das Charman mit 9:3, 9:4 und 9:2 für sich entschied.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptfeld

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

2004
WSA World Tour 2003/04